Jaume Botey i Garriga, (1841-1934) alcalde de Badalona.
 Jaume Botey Candelich, (1898-?) activista cultural.
 Jaume Botey i Vallès, (1940 – 2018), polític i professor universitari català.

Pàgines de desambiguació de biografies